Jenišovice est un toponyme qui peut désigner :

Jenišovice, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Jenišovice, une commune du district de  Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie